Il singolare  dell'Open Castilla y León 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Serhij Stachovs'kyj era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Édouard Roger-Vasselin.

Feliciano López ha battuto in finale 6–3, 6–4 Adrian Mannarino.

Teste di serie

  Feliciano López (campione)
  Evgenij Korolëv (secondo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
  Marcel Granollers (semifinali)

 Adrian Mannarino (finale)
 Iván Navarro (quarti di finale)
 Roko Karanušić (secondo turno)
 Blaž Kavčič (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Castilla y León 2009